Armando Borgioli – baritono italiano
 Loris Borgioli – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Dino Borgioli – tenore italiano